Sint-Rosakapel (Sittard)
 Sint-Rozakapel (Sibbe)